2042 км — остановочный пункт Челябинского отделения Южно-Уральской железной дороги на линии Златоуст — Челябинск. Расположен в посёлке Кугалы Чебаркульского района Челябинской области. В полутора километрах к югу находится село Шахматово. На платформе останавливаются все пригородные поезда следующие до поезда до Челябинска, Миасса Златоуста, кроме экспресса Челябинск-Миасс. Билетная касса отсутствует.

Остановочные пункты Златоустовского отделения Южно-Уральской железной дороги